

Hydronyme 
 Le torrent de Boscodon est un petit affluent (rive gauche) de la Durance, dans le département français des Hautes-Alpes.

Toponymes 
 La forêt de Boscodon est un espace naturel situé au sud-ouest du massif du Parpaillon, dans les Alpes françaises, sur la commune de Crots (Hautes-Alpes).
 L'abbaye Notre-Dame de Boscodon est une abbaye romane du , devenue bénédictine en 1303, restaurée depuis 1972, et aujourd'hui classée monument historique et ouverte au public.